Булухта — топоним:
 Булухта — посёлок в Алтайском районе Алтайского края.
 Булухта — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Булухта — озеро в Палласовском районе Волгоградской области.